Дік Павелл (, 14 листопада 1904 — 2 січня 1963) — американський актор, продюсер, кінорежисер та співак.

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 Фото Діка Павелла 

Музиканти Bell Records
Померли від лімфоми
Республіканці Каліфорнії
Головні виконавчі директори США